AM, Am, am eller .am kan syfta på:

 AM – en metod främst inom radiokommunikation som används när man vill överföra en meddelandesignal, se Amplitudmodulering
 AM – en klockslagsnotering, se Ante meridiem
 AM – eng. Additive Manufacturing, en tillverkningsmetod, se Friformsframställning
 Am – kemiskt tecken för grundämnet americium
 .am – nationell toppdomän för Armenien
 am – språkkod enligt ISO 639 för amhariska
 am – längdenhet (SI-symbol), se Attometer